| totalt antal mål     = {{#expr: 
   465
 + 438
 + 471
 + 483
 + 563
 + 619
}}
| målsnitt             = 
| flest vunna          =
| flest obesegrade     =
| flest förlorade      =
| högsta åskådarantal  = 
| lägsta åskådarantal  = 
| åskådarantal i snitt = 
| tidigaresäsong       = 2021
| nästasäsong          = 2023
}}
Division 1 i fotboll för damer 2022 är den tredje högsta divisionen för damer i Sverige, under Elitettan och Damallsvenskan. Den bestod av sex serier, med vardera 12 lag. Detta var en övergångssäsong, där antalet lag  och serier ska reduceras till tre serier med vardera 14 lag till nästkommande säsong.

Serieomläggningen
Vid Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte den 26 november 2021 beslutades att genomföra den så kallade Damserieutredningens förslag om förändring av den svenska seriepyramiden för damer. Beslutet innebär att sex serier skall bli tre, men samtidigt att antalet lag i varje serie utökas från 12 till 14. Antalet lag kommer således att minska från 72 (6×12) lag till 42 (3×14).

Inför framtida serier innebär beslutet att segrarna Division 1 Dam blir direkt kvalificerade för Elitettan. Tre lag i varje serie blir nedflyttade till Division 2 Dam, precis som tidigare, men då antalet serier minskar så kommer även antalet lag som blir upp- och nedflyttade till och från Division 2 att minska från 18 till 9.

För övergångssäsongen 2022 gäller följande:
 De sex seriesegrarna kvalspelar parvis inbördes om tre platser i Elitettan 2023.
 De sex lag som placerar sig på sjätte plats i respektive serie kvalspelar parvis inbördes om tre platser till kommande års Division 1 Dam.
 De sex sista lagen (lag 7–12) i varje serie flyttas ned till Division 2 Dam.

Kvalifikation till 2023 års Division 1 Dam
Säsongen 2023 så kommer följande 42 lag att ha kvalificerat sig till Division 1 Dam:
Tre lag blir nedflyttade från Elitettan 2022
Tre seriesegrare  i Division 1 som förlorar kvalspelet till Elitettan 2023 fortsätter att spela i Division 1
De 24 lag som placerar sig på andra till femte plats i årets serier stannar kvar i divisionen
Tre av de sex lag som placerar sig på sjätte plats i årets serier, och vinner påföljande kvalspel, stannar kvar i divisionen
Nio lag från Division 2 Dam 2022 kvalificerar sig för spel i nästa års Division 1 Dam. Landsdelarna, som idag administrerar division 2, avgör själva hur kvalificeringen skall gå till. Respektive landsdel får  följande platser i kommande säsong:
Norrland: 2 platser
Svealand: 3 platser
Götaland: 4 platser

Kvalificerade lag
Totalt har 72 lag kvalificerat sig för spel i någon av divisionens sex serier genom placeringar i Elitettan, Division 1, inklusive kvalspelet till Elitettan 2022, samt Division 2. På grund av att Damallsvenskan utökades från 12 lag (2021) till 14 lag (2022) så blev endast två lag nedflyttade från Elitettan 2021, men fyra lag gick till Elitettan från Division 1. För att lösa detta flyttades 20 istället för 18 lag upp från Division 2. Lagen kvalificerade sig således  enligt följande:
Nedflyttade från Elitettan: 2 lag
De sex seriesegrarna i division 1 kvalspelade om fyra platser till Elitettan. Till division 1 från kvalspelet: 2 lag
Lag 2–9 i varje serie (6×8 lag) blev kvalificerade för fortsatt spel i division 1: 48 lag
Uppflyttade från division 2: 20 lag

På grund av att Morön BK drog sig ur fortsatt spel i Elitettan, och ett antal lag drog sig ur spel i Division 1, så blev det, efter lite strul, ytterligare några lag som flyttades upp från Division 2.

Lag från Elitettan och kval till Elitettan
De lag som placerade sig på 13:e och 14:e plats i Elitettan var Borgeby FK och Bollstanäs SK
De lag som placerade sig sist och inte kvalificerade sig för spel i Elitettan, var Sollentuna FK och Rävåsens IK.

I januari 2022 meddelade Borgeby FK att drog sig ur seriespelet och lade ner sitt damlag. När sedan Morön BK drog sig ur Elitettan så ersattes de av Rävåsens IK. 

Resultatet blev alltså att Elitettan och kvalet till Elitettan bidrog med två lag, Bollstanäs SK och Sollentuna FK, samt två vakanta platser.

Lag från föregående års Division 1
Lag 2–9 i respektive division 1-serie var kvalificerade till årets Division 1, totalt 48 lag (6×8). Kvalificerade lag var:

 Norrland  Notvikens IK, IFK Östersund, Sunnanå SK, Trångfors IF, Själevads IK, Umedalens IF, Myckle IK, Alnö IF
 Norra Svealand  Sandvikens IF, Täby FK, Västerås BK30, Kvarnsvedens IK, Gefle IF, Skutskärs IF, Rimbo IF, Vaksala SK
 Södra Svealand  Boo FF, Enskede IK, Tyresö FF, Smedby AIS, Stuvsta IF, Stureby FF, IK Tun, Sätra SK
 Norra Götaland  IK Rössö, Örebro SK, Ljungskile SK, Råda BK, Lödöse Nygård IK, IFK Hallsberg, Torsby IF, Trollhättans FK
 Mellersta Götaland  IFK Örby, IS Halmia, Göteborgs DFF, Husqvarna FF, IFK Värnamo, Mariebo IK, Nittorps IK, BK Astrio
 Södra Götaland  FC Rosengård 2, Eskilsminne IF, Halmstads BK, Trelleborgs FF, Laholms FK, Nättraby GoIF, Färjestadens GoIF, Hällaryds IF

Av dessa drog sig följande lag ur:
Myckle IK: Nedlagt. Problem att rekrytera tränare.
Torsby IF: Nedlagd. Spelarbrist.
Nättraby GoIF: Spelarbrist. Startade samarbete med Karlskrona FF under namnet Sjöstaden DF. På grund av spelarbrist valde föreningen att endast driva ett av de två lagen i Division 2.
Hällaryds IF: Spelarbrist. Bristande ambition. Spelar under 2022 i Division 4.

Av 48 platser tillsattes alltså 44 och fyra vakanser lämnades.

Lag från föregående års Division 2
Landsdelarna administrerade själva hur kvalifikation för division 1 skulle gå till, liksom 2022. Uppgångar av 20 lag fördelades enligt följande:

Norrland: 4 lag
Svealand: 7 lag
Götaland: 9 lag

 Norrland  De fyra seriesegrarna blev direkt uppflyttade. Norra N Nord: Storfors AIK; Norra N Syd: Härnösands SK; Mellersta: Heffnersklubbans BK; Södra: IK Huge
 Svealand  De två bäst placerade i vardera av de tre serierna blev direktkvalificerade. De tre lag som placerade sig på tredje plats i respektive serie spelade kvalet som en enkelserie där segraren fick den sjunde tilldelade platsen. Västra: Hertzöga BK, Säffle SK; Mellersta: Gideonsbergs IF, Upsala IF; Östra: Karlbergs BK, IFK Lidingö; Kvalserie: P18 (trea i Östra)
 Götaland  Seriesegrarna i de åtta serierna blev direktkvalificerade. Det är oklart hur den nionde tilldelade platsen utdelades. Tävlingsbestämmelserna för 2021 hävdar att åtta lag går upp till Division 1, trots beslut om annat på representantskapet. De åtta seriesegrarna var: Nordvästra: BK Häcken 2; Norra: IK Friscopojkarna; Nordöstra Götaland: Borens IK; Västra: Onsala BK; Östra: Tjust IF; Sydvästra: HGH; Sydöstra: Älmhults IF; Södra: Södra Sandby IF

Nionde lag från Götalandsserierna samt lag som tillsatte vakanser
När den definitiva seriesammansättningen av Division 1 för 2022 fastslogs i mitten av december så hade redan både Torsby IF och Hällaryds IF dragit sig ur, och två vakanser uppstått. Torsby ersattes av Degerfors IF (trea i Västra Svealand, tvåa i kvalserien). Tillsammans med det nionde laget från Götalandsserierna så var två ytterligare platser tillsatta av lag från Division 2 Götaland: Jönköpings Södra (tvåa i Nordöstra Götaland) och IF Eksjö (tvåa i Östra Götaland). 

Övriga fyra vakanser tillsattes enligt följande:
 Myckle IK ersattes av Bergnäsets AIK (tvåa i Norra Norrland Nord)
 Rävåsens IK ersattes av Vänersborgs FK (tvåa i Nordvästra Götaland)
 Borgeby FK ersattes till slut, efter mycket strul, av Lörby IF (tvåa i Sydöstra Götaland)
 Nättraby GoIF ersattes av FC Staffanstorp (tvåa i Södra Götaland), som först felaktigt hade ersatt Borgeby

Norrland

Poängtabell

Resultattabell

Norra Svealand

Rimbo IF utgick efter den nionde omgången. Deras första- och andralag slogs ihop, och fortsätter resten av säsongen på andralagets plats i Division 3. Deras nio spelade matcher har därför annullerats i serien.

Poängtabell

Resultattabell

Södra Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Norra Götaland

IK Friscopjkarna bytte namn till IK Frisco.

Poängtabell

Resultattabell

Mellersta Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Södra Götaland

Södra Götaland, antalet lag i serien har varit minst sagt kaosartat, först var det som bestämt 12 lag, sedan 13 lag på grund av att Svenska Fotbollförbundet tabbat sig, Borgeby FK åkte ur Elitettan 2021 och drog sig sedan ur Division 1, den vakanta platsen skulle i förstahand ha erbjudits till Lörby IF, men SvFF erbjöd platsen istället till FC Staffanstorp som tackade ja. Lösningen var att ge både Lörby IF och FC Staffanstorp en plats i serien, vilket inte uppskattades av alla föreningar. Ett beslut som dessutom överklagades av hela 10 klubbar i serien, FC Staffanstorp och Södra Sandby IF var de enda som inte stod bakom överklagan.  När det skedde är okänt, men sedan av mitten av april finns istället Nättraby GoIF inte längre med i tabellen, vilket gör att serien är nere på 12 lag igen.

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Elitettan 2023

Sammanfattning

Matcher

Sunnanå SK mot Bollstanäs SK

BK Häcken 2 mot Trelleborgs FF

Boo FF mot IK Rössö

Division 1 2023

Sammanfattning

Matcher

IF Team Hudik mot Ope IF

Sandviks IK mot Assi IF

Karlbergs BK mot Lödöse Nygård IK

Åhus IF mot Malmö FF

IF Viken mot IFK Göteborg

Alnö IF mot Kvarnsvedens IK

IF Elfsborg mot Örgryte IS

Mariebo IK mot IS Halmia

Växjö BK mot BK Kenty

Se även 
 Allsvenskan 2022
 Damallsvenskan 2022
 Superettan 2022
 Elitettan 2022
 Ettan 2022
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023
 Svenska cupen: 2021/2022 2022/2023 (damer)

Källor 
Svenskfotboll.se - Norrland
Svenskfotboll.se - Norra Svealand
Svenskfotboll.se - Södra Svealand
Svenskfotboll.se - Norra Götaland
Svenskfotboll.se - Mellersta Götaland
Svenskfotboll.se - Södra Götaland

Referenser 

Fotboll i Sverige 2022
2022
Fotbollssäsongen 2022